Dirty Games steht für:

 Dirty Games (1981), philippinischer Film von Leonardo Velasco Uy aus dem Jahr 1981 
 Dirty Games (1989), US-amerikanischer Film von Gray Hofmeyer aus dem Jahr 1989 
 Dirty Games – Das Geschäft mit dem Sport, deutscher Dokumentarfilm von Benjamin Best aus dem Jahr 2016